Château d'Auberoche est le nom porté par deux châteaux français du département de la Dordogne :

 le château d'Auberoche sur la commune du Change,
 le château d'Auberoche sur la commune de Fanlac.

Auberoche